Wimbledon 2007 - trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który rozegrano w dniach 25 czerwca – 8 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club. Była to sto trzydziesta pierwsza edycja turnieju. Po raz pierwszy nagrody pieniężne dla kobiet i mężczyzn były równe.

Tytuły w grze pojedynczej wywalczyli Amerykanka Venus Williams i Szwajcar Roger Federer. Williams triumfowała w turnieju po raz czwarty, Federer zaś po raz piąty. Szwajcarski tenisista wyrównał rekord Björna Borga w liczbie zdobytych trofeów.

Tytuł dla gospodarzy zdobył Szkot Jamie Murray, w parze z Jeleną Janković z Serbii wygrywając turniej gry mieszanej.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2007
2007 w Anglii